Москоу има више значења:
 Москоу (Мериленд)
 Москоу (Ајдахо)
 Москоу (Канзас)
 Москоу (Охајо)
 Москоу (Пенсилванија)
 Москоу (Тенеси)